Термин Гренландцы может значить несколько разных вещей, в частности:
 Все жители Гренландии
 Гренландские эскимосы — основное население современной Гренландии.
 Гренландские скандинавы — скандинавский народ, до 1540 года живший на территории Гренландии.